Ранчо Јорба има више значења:

 Ранчо Јорба (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Јорба (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику